Пурцеладзе Анатолій Олексійович (1940—2013) — артист оригінального жанру, заслужений артист УРСР.
 Пурцеладзе Антон Миколайович (1839—1913) — грузинський письменник, публіцист, письменник, критик, соціолог, історик, поет, драматург і економіст.
 Пурцеладзе Георгій Михайлович (1867—1924) — генерал-майор, герой Першої світової війни.